Gau-Odernheim, een plaats in het Duitse district Alzey-Worms, Rijnland-Palts
Odernheim am Glan, een plaats in het Duitse district Bad Kreuznach, Rijnland-Palts